Eryngium pallescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Eryngium pallescens ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
pallescens